Серпневое — название населённых пунктов на Украине:

 Серпневое — поселок городского типа в Тарутинском районе Одесской области.
 Серпневое — село в Валковском районе Харьковской области.